Китайская Республика (Тайвань) под названием «Китайский Тайбэй» приняла участие в 7-х зимних Азиатских играх, проводившихся в 2011 году в Астане и Алма-Ате, отправив 32 спортсмена, участвовавших в соревнованиях по пяти видам спорта (биатлон, горнолыжный спорт, фигурное катание, хоккей с шайбой, шорт-трек). По результатам Игр сборная Китайского Тайбэя не завоевала ни одной медали.

Биатлон

Горнолыжный спорт

Фигурное катание

Хоккей с шайбой 

В составе команды по хоккею с шайбой были заявлены: Чжан Синхань, Чжэн Чжунюй, Чжоу Ган, Хуан Ичжун, Хуан Юаньлон, Линь Хунжу, Линь Сунхань, Линь Ифань, Лу Лифэн, Лу Бохао, Шэнь Яньцзинь, Шэнь Яньлинь, Дин Банцзэн, Цзай Бочжуань, Вэн До, Ян Чжанлинь, Ю Гайвэн.

Топ-дивизион

Шорт-трек

Примечания 

Тайвань на Азиатских играх
Страны на зимних Азиатских играх 2011